Eerste hulp bij ongevallen (EHBO), is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van professionele hulpverlening.
 Eerste hulp bij motorongevallen (EHBMO)
 Eerste Hulp aan Drenkelingen (EHaD)
 Spoedeisende hulp, de eerste dienst in een ziekenhuis waar men terechtkan in geval van lichamelijk letsel na een ongeval of andere traumatische situaties